Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2015 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori, jenž opět triumfoval.

Roli favorita splnil nejvýše nasazený Nišikori, který ve finále zdolal Španěla Pabls Andújars po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal, po titulu na Memphis Open 2015, druhé turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2015